Szameitkehmen (auch Schameitkehmen) ist der Name mehrerer ostpreußischer Orte, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad bzw. im litauischen Bezirk Klaipėda liegen:

in Russland:
 Szameitkehmen, 1936–1938 Schameitkehmen, 1938–1946 Walkenau, Kreis Insterburg, seit 1946:  Schosseinoje (Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Szameitkehmen, 1936–1938 Schameitkehmen, 1938–1946 Lindenhaus, Kreis Pillkallen (Schloßberg), seit 1946: Bolotnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk
 Szameitkehmen, 1936–1938 Schameitkehmen, 1938–1946 Weitenhof, Kreis Stallupönen (Ebenrode), heute im Gebiet des Rajon Nesterow, ist nicht mehr existent
 Szameitkehmen, ab 1899/1907 Eichendorf, bis 1920 Kreis Tilsit (Tilsit-Ragnit), 1920–1939 Kreis Pogegen, 1939–1945 Kreis Heydekrug, russischer Name: Kisseljowo im Rajon Neman, ist nicht mehr existent
 Szameitkehmen, historischer Name von Kögsten (1938 bis 1946: Michelfelde), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Nowinki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk

in Litauen:
 Szameitkehmen, Kreis Heydekrug, Memelland: Žemaitkiemis (Saugos), Dorf im Amtsbezirk Saugos, Rajongemeinde Šilutė
 Szameitkehmen, Kreis Tilsit/Pogegen, Memelland: Žemaitkiemis (Usėnai), Dorf im Amtsbezirk Usėnai, Rajongemeinde Šilutė